

Імена 
 Jodokus, Jodocus, Judocus, Judochus, Jodock (різні мови)
 Jobst, Jost, Joost, Jos, Joos, Johs, Johst (германські мови)
 Joszt (угорська мова)
 Josse, Jocelyn, Jocelyne, Josselin, Josseline, Josquin (французька мова)
 Joist, Joyce (англійська мова)
 Giosch (ретороманська мова)

Населені пункти і адміністративні об'єкти 
 Йодок, також Йодок (концентраційний табір)

Особи 
 Йодокус Гондіус, картограф
 Йост (король Німеччини)